Die Irish League 1903/04 war die 14. Spielzeit der höchsten gesamtirischen Fußballliga. Linfield FC wurde zum siebten Mal Meister.

Modus 
Acht Mannschaften spielten an insgesamt 14 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Ulster FC wurde durch King’s Own Scottish Borderers ersetzt.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Northern Ireland - Final Tables pdf
 Saison 1903/04 (Archiv)

1903/04
Fußballsaison 1903/04